Луцій Процилій (*Lucius Procilius, ? — після 80 до н. е.) — державний діяч та історик часів Римської республіки.

Життєпис 
Походив з роду Проциліїв з Ланувія (неподалік від Рима). Замолоду перебрався до Рима, де спробував зробити політичну кар'єру. У 80 році стає монетарієм. Карбував денарії із зображенням Юнони Соспіти. Після магістратури монетарія Луцій Процилій відійшов від політичної діяльності і зайнявся історією. Про подальшу долю немає відомостей.

Творчість 
Процилій у своєму доробку мав численні твори з давньої історії та географії Риму та Італії, надавав також описи старожитностей, священних місць та пов'язаних з ними історій та традицій. Став одним з найвідоміших антикварів свого часу. Його твори, які, на жаль, не збереглися, широко цитували сучасники й нащадки. Серед шанувальників праць Процілія були Марк Теренцій Варрон, Марк Туллій Цицерон, Пліній Старший.

Родина 
 Луцій Процилій, народний трибун 56 року до н. е.

Джерела 
 Plinius Maior, Naturalis historiae.

Посилання 

Давньоримські історики